Vange (álbum)

Pessoas
Vange Leonel
Vange Milliet

Desambiguação